Я́ков Сазо́нов:
 Сазонов, Яков Григорьевич (1865 — ?) — российский государственный деятель, подполковник Отдельного корпуса жандармов.
 Сазонов, Яков Данилович (1889—1949) — участник гражданской войны, командир бригады Стальной дивизии 10-й армии, участник обороны Царицына, хозяйственный работник в Харьковской и Челябинской области.
 Сазонов, Яков Дмитриевич (1855—1913) — генерал-майор.